Да́ррен Мо́рган () (родился 3 мая 1966 года в Ньюпорте, Уэльс) — валлийский бывший профессиональный игрок в снукер.

Победитель шести нерейтинговых турниров и чемпионата мира среди ветеранов; финалист двух рейтинговых соревнований (Welsh Open 1992 и Asian Open 1993). За время профессиональной карьеры набрал 111 сенчури-брейков, для чего ему понадобилось 14 сезонов.

Женат, имеет трёх дочерей.

Победы на турнирах

Нерейтинговые турниры 
 Pontins Professional — 1989, 2000
 Welsh Professional Championship — 1990, 1991
 Benson and Hedges Irish Masters — 1996
 World Snooker Seniors Championship — 2011

Командные турниры 
 Nations Cup в составе команды Уэльса — 1999

См. также 
 Список снукеристов, сделавших 100 и более сенчури-брейков

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Global-Snooker

Снукеристы Уэльса
Снукеристы, набравшие 100 и более сенчури-брейков